Дру́за
 Друза (минералогия) — группа свободных кристаллов, наросших одним концом (гранью или ребром) на стенки трещин или пустот (жеода) в горных породах.
  — сростки кристаллов внутри клеточных вакуолей.
 Друза (зоология) — плотно скреплённые между собой группы малоподвижных организмов (например, двустворчатых моллюсков или балянусов).

См. также 
 Друз
 Друзы (значения)